Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Жилијена Бенетоа и Едуар-Рожеа Васелена са 6:4, 7:6(7:1), 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон — мушки парови
Вимблдон 2016.